Шеохар:

 Шеохар — город в индийском штате Бихар.
 Шеохар — округ в индийском штате Бихар.